Wassilko de Serecki se poate referi la:

 Wassilko de Serecki (familie)
 Alexandru Wassilko de Serecki (1827 - 1893), politician și patriot român pe timpul Austro-Ungariei
 Alexandru Wassilko de Serecki (ofițer) (1871 - 1920), cămărar imperial, locotenent-colonel de cavalerie în Armata Comună austro-ungară și viceprim în Biroul de Evidență de la Viena, apoi colonel (?) al regimentului Roșiori la Bârlad 
 Gheorghe Wassilko de Serecki (1864 - 1940), cămărar imperial, politician și patriot român din Austro-Ungariei
 Iordachi Wassilko de Serecki (1795 - 1861), moșier mare bucovinean, politician româno-austriac și membru al Camerei Domnilor din Consiliul Imperial al Cisleithaniei
 Victor Wassilko de Serecki (1872 - 1934), cămărar imperial și cleric ortodox român

Vezi și
Nicolae de Wassilko (1868-1924), reprezentant al rutenilor bucovineni în Dieta Bucovinei (1898-1918) și în Consiliul Imperial (1907-1918), apoi diplomat (ministru plenipotențiar) al statului ucrainean pe timpul precomunist (1919-1924)

Legături externe 
 Familia Vasilco de Serecki, 27 mai 2010, Mihai Sorin Radulescu, Ziarul de Duminică

Nume de familie